Osoby o tym nazwisku:
 Étienne Tshisekedi – kongijski polityk
 Félix Tshisekedi – kongijski polityk